Marko Tadić ist der Name folgender Personen:

* Marko Tadić (Mathematiker) (* 1953), kroatischer Mathematiker 
 Marko Tadić (Eishockeyspieler) (* 1986), kroatischer Eishockeyspieler